

Aziende 
 Buren – azienda svizzera produttrice di orologi

Persone 
 Daniel Buren (1938) – pittore e scultore francese

Geografia

Paesi Bassi 
 Buren – comune (Gheldria)
 Buren – frazione del comune di Ameland (Frisia)

Pagine correlate 
 Bühren (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Büren – pagina di disambiguazione
 Van Buren – pagina di disambiguazione